The Christmas Tree Ship — другий міні-альбом уельської групи I Like Trains, який був випущений 24 листопада 2008 року.

Композиції 
 The Christmas Tree Ship – 2:47
 South Shore – 5:13
 Two Brothers – 3:45
 Three Sisters – 4:28
 Friday, Everybody Goodbye – 5:58

Учасники запису 
 Девід Мартін – вокал, гітара
 Гай Баністер – гітара, клавіші
 Алістер Боуіс – бас
 Саймон Фагол – ударні

Джерела 
 The Christmas Tree Ship 
 The Christmas Tree Ship 

Альбоми I Like Trains